Ascoli puede referirse a:

Ascoli Piceno, una ciudad y capital de provincia en Las Marcas, en Italia.
Ascoli Satriano, una villa en la provincia de Foggia, en Italia.
Ascoli Calcio 1898, un equipo de fútbol italiano.
Cecco d'Ascoli (Francesco Stabili), poeta, médico, astrólogo y astrónomo italiano, condenado por la inquisición.